

Geografia
 Caffaro – fiume della provincia di Brescia
 Ponte Caffaro – frazione del comune di Bagolino, provincia di Brescia

Persone
 Agustín Caffaro (1995) – cestista argentino
 Caffaro di Rustico da Caschifellone, spesso citato solo come Caffaro (1080 o 1081-1164 circa) − crociato, diplomatico ed annalista italiano

Altro
 Caffaro – azienda chimica industriale
 Caffaro – cane al servizio del Regio esercito italiano
 Il Caffaro – giornale di Genova